Eduardo Fernández puede referirse a:

 Eduardo Fernández, político colombiano, gobernador 26 del departamento del Meta.
 Eduardo Fernández, político venezolano.
 Eduardo Fernández de la Garza (1964-), futbolista (portero) mexicano.
 Eduardo "Lalo" Fernández Farías (n/d), político uruguayo.
 Eduardo Fernández Meyzán "Lolín" (1923-2002), futbolista peruano.
 Eduardo Fernández, ciclista español.
 Eduardo Fernández (1952-), guitarrista clásico uruguayo.
 Eduardo Fernández (1981-), pianista español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández